Сеид Шушинский (наст. имя — Мир Мохсун-ага Сеид Ибрагим оглы Шушинский; 12 апреля 1889 — 1 ноября 1965) — азербайджанский певец-ханенде, представитель шушинской вокальной школы, народный артист Азербайджанской ССР (1956), последователь Джаббара Карьягдыоглу.

Биография 
Родился в 1889 году в Горадизе. Карьягдыоглу считал его «жемчужиной восточной музыки».

Сеид Шушинский владел секретами вокального искусства, полученными сначала у Навваба, у которого обучался два года, а затем у Джаббара Карьягдыоглу. С мастерством он исполнял мугам Чаргях, который считается особо трудным для певцов. Он был прекрасным исполнителем мугамов Махур, Нава, Мани, Аразбары, Хейраты. Будучи певцом-новатором, объединив многие мугамы, он пел их в новых вариантах.

При исполнении мугамов и теснифов он обращался к газелями классиков поэзии Хафиза, Физули, Сеида Азима Ширвани, а также к стихам своих современников — Джавида и Сабира, и был первым азербайджанским ханенде, который отбирал для пения стихи на общественно-политические мотивы. Он дружил с такими прогрессивными деятелями своего времени, как Джалил Мамедкулизаде, Абдуррагим-бек Ахвердов, Гусейн Джавид, Гусейн Араблинский. Сейид оказал материальную помощь для выхода нескольких номеров известного сатирического журнала «Молла Насреддин». Меценат также материально помогал многим ханенде и актёрам.

Награды 
 Заслуженный артист Азербайджанской ССР (17.06.1943)
 Народный артист Азербайджанской ССР (06.11.1956)
 орден «Знак Почёта» (09.06.1959)

См. также 
 Азербайджанская музыка
 Узеир Гаджибеков
 Джаббар Карьягдыоглу
 Зульфугар Адигёзалов
 Хан Шушинский
 Мугам

Примечания

Источник 
Журнал «ИРС-Наследие», Анар (народный писатель Азербайджана).

Ссылки 

 Шушинский, Сеид  в Энциклопедии мугама 
 125-летие Сеида Шушинского: в Баку пели в память о великом ханенде 

Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Ханенде
Мугам